«Кизиловий шербет» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми, та створений компанією Gold Film. В головних ролях — Бариш Кіліч, Еврім Аласья, Сила Тюркоглу, Догукан Гюнгор.

Перша серія вийшла в ефір 28 жовтня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Хакан Кірвавач.

Сценарист серіалу — Істанбул Язі, Меліс Цівелек.

Сюжет 
Події розвертаються навколо молодої жінки на ім'я Кивилджім. Вона виховувала двох дочок і Кивилджим завжди намагалася приділяти особливу увагу їх вихованню.

Чимен була молодшою дочкою і зараз вона навчається в середній школі.

Дога — старша дочка і вона навчається у медичному університеті на стоматолога. Кивилджим завжди мріяла лише про одне, а саме бачити своїх дітей успішними та найголовніше щасливими в майбутньому.

Незабаром доля зводить Догу зі спокійним, симпатичним та стриманим хлопцем Фатіхом. Між ними одразу ж промайнула іскра, і вони вирішили далі розвивати свої стосунки.

Сім'я головної героїні була сучасною, самодостатньою, а погляди на життя завжди були реалістичними. Вони звикли до незалежності та рівноправності жінок, чим дуже відрізняються від родини Фатіха. Його батьки дотримуються протилежних та консервативних переконань. Ніхто не збирається міняти давно встановлених правил заради молодої пари.

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Кизиловий шербет на сайті Show TV
 
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою